Kobierno peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Kobierno, un village du powiat de Kalisz ;
 Kobierno, un village du powiat de Krotoszyn.